Сандстрём () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сандстрём, Анна (1854—1931) — шведская феминистка и педагог.
 Сандстрём, Антон (род. 1981) — шведский кёрлингист.
 Сандстрём, Ивар (1852—1889) — шведский врач и ученый.
 Сандстрём, Ингвар (род. 1942) — шведский лыжник, призёр чемпионата мира.
 Сандстрём, Свен-Давид (род. 1942) — шведский композитор.
 Сандстрём, Томас (род. 1964) — шведский хоккеист, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли.
 Сандстрём, Эмиль (1886—1962) — шведский юрист, деятель международного движения Красного креста.
 Сандстрём, Ян (род. 1954) — шведский композитор.

См. также 
 Сундстрём